Пречистенское сельское поселение — муниципальное образование в Первомайском районе Ярославской области.

Административный центр — посёлок городского типа Пречистое, в состав поселения не входит.

История 
Пречистенское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Колкинского и Пречистенского сельских округов. 30 апреля 2009 года законом Ярославской области № 25-з Пречистенское и Козское сельские поселения объединены в Пречистенское сельское поселение, границы сельского поселения расширены за счет административных границ Игнатцевского, Козского и Николо-Горского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 147 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Первомайского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области